Olímpio (mestre dos ofícios) — oficial romano do 
 Olímpio (exarca) — oficial bizantino do 

Olimpio